Los Santos (provincie), provincie van Panama
Los Santos (Santander), plaats in Santander 
Los Santos (fictieve stad), stad in GTA
Los Santos de Maimona, gemeente in Spanje